Censi oder De Censi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Censi, (1872–1958), Schweizer Politiker
 Giannina Censi (1913–1995), italienische Balletttänzerin und Choreografin
 Ugo De Censi (1924–2018), italienisch-peruanischer Salesianer und Gründer einer Hilfsorganisation
 Yves Censi (* 1964), französischer Politiker